Елино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Елино — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Елино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Елино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Елино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Елино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Елино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Елино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Елино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Елино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Елино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Елино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Елино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Елино — село в Захаровском районе Рязанской области.

Украина 
 Елино — село в Сновском районе Черниговской области.